Анастас (Тасе) Георгиев Миладинов e български общественик, деец на македонската емиграция в България.

Биография 
Роден e в Струга, в семейството на Георги Миладинов, брат на Константин Миладинов и Димитър Миладинов. След Освобождението на Княжество България емигрира във Видин и в 1880 година е сред основателите на Македонското дружество там. След Охридското съзаклятие в 1880 – 1881 година Анастас Миладинов организира няколко протестни митинга за изпълнение на член № 23 от Берлинския договор, заради което е преследван от полицията. Умира на 31 август 1891 година във Видин.

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Анастас
Български общественици от Македония
Починали във Видин
Български имигранти от Македония във Видин